

Geografia 
 Abbas Yazdani – villaggio nel Shahrestān di Esfahan, in Iran

Persone 
 Dariush Yazdani – allenatore di calcio ed ex calciatore iraniano
 Hassan Yazdani – lottatore iraniano, campione olimpico nella lotta libera
 Reza Yazdani – lottatore iraniano, specializzato nella lotta libera